Pomorin ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Pomorin (* 1953), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Sibylle Pomorin (* 1956), deutsche Jazzmusikerin und Komponistin